Мегара — донька фіванського царя Креонта, дружина Геракла і Іолая.
 Мегара — давньогрецьке місто-держава.
 Мегара — передмістя Карфагена.